George Davison ist der Name folgender Personen:

* George Davison (Geschäftsmann) (auch George Davidson; † 1799), kanadischer Geschäftsmann und Politiker
 George Davison (Fotograf) (1854/1855–1930), britischer Fotograf
 George Davison (Fußballspieler) (1890–??), englischer Fußballspieler
 George M. Davison (1855–1912), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 George Davidson